Ву́лиця Галілея — назва вулиць в різних населених пунктах України та Європи.

Вулиця Галілея — вулиця у місті Горлівка, Донецької області.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Донецьку.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Кадіївка, Луганської області.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Краматорську, Донецької області.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Сніжне, Донецької області.

Вулиця Галілея — вулиця у місті Волгограді.
 Вулиця Галілея — вулиця у місті Новосибірську.